Lainesi – abitanti di Laino Borgo
Lainesi – abitanti di Laino Castello
Lainesi – abitanti di Laino